Tupersussat Kuuat bezeichnet:
 Tupersussat Kuuat (Fluss, Ilulissat), Fluss im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Tupersussat Kuuat (Fluss, Uummannaq), Fluss im Distrikt Uummannaq, Grönland